Carlos Humberto "Pity" Camacho Rodríguez (Cali, Valle del Cauca, 9 de junio de 1971) es un actor colombiano, conocido por su participación en numerosas telenovelas.

Biografía 
Ha actuado en muchas telenovelas en Colombia, donde comenzó su carrera como actor. Sus más recientes créditos incluyen Telemundo nueva versión de La viuda de Blanco, y en 2007 actúa en Pecados ajenos. Se graduó en la Pontificia Universidad Javeriana en Comunicaciones y obtuvo una maestría en Producción de televisión.

A los 13 años de edad, hizo su primer papel en televisión. Vivió en los Estados Unidos desde el año 2005. Ha trabajado tanto en producciones colombianas como en Telemundo y venezolanas (Destino de mujer). En 2008 participó en la película estadounidense Towards Darkness (Hacia la oscuridad) interpretando el papel de "Roberto Sánchez -El lobo".

Filmografía

Televisión

Reality

Cine

Premios y nominaciones

Premios TVyNovelas

Premios India Catalina

Referencias

Enlaces externos 
 Ficha en Esmas 
 Ficha en Actores colombianos
 Ficha en Colarte
 

Nacidos en Cali
Cantantes de Colombia
Actores de televisión de Colombia
Alumnado de la Pontificia Universidad Javeriana
Actores de cine de Colombia
Actores masculinos de Colombia